Дурень

 Жольт Дурко (1934—1997) — угорський композитор.
 Левко Дурко (* 1949) — український співак, шоумен. Заслужений артист України.